Odpowiednik – serial telewizyjny
 Odpowiednik – skała wspinaczkowa w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej